Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Oezbekistan. IJsland heeft geen ambassade in Oezbekistan.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Oezbekistan
IJslandse